Гражданская собственность может означать:

 Гражданская собственность — любая не государственная форма собственности: частная, кооперативная и т. д. В узком смысле обозначает частную собственность.
 Гражданская собственность — понятие для собственности при индивидуальном производстве с использованием собственного и семейного труда в Венгерской Народной Республике.
 Гражданская собственность — концепция, где социалистическая собственность виртуально делится между всеми гражданами.